Josipovici est un patronyme partagé par plusieurs écrivains du , ayant en partage l'Égypte et la France.

Albert Josipovici (Constantinople : 1892 - Paris : 1932), écrivain. 
Jean Josipovici, (né le  à Triel-sur-Seine et mort le  à Rossano en Italie), dramaturge, écrivain, réalisateur, scénariste et dialoguiste français.
Gabriel Josipovici (Nice : 1940), écrivain.